Los deportes en los Juegos Panamericanos comprenden a los deportes disputados en los Juegos Olímpicos de verano. Además de deportes populares en América que no son disputados en los Juegos Olímpicos. A partir de 2015, los Juegos Panamericanos incluyeron 36 deportes con 51 disciplinas y 364 eventos. El número y tipo de eventos pueden cambiar dependiendo del calendario de cada una de la edición de los juegos.

Deportes, disciplinas, eventos 
Para los Juegos Panamericanos, la Organización Deportiva Panamericana (OPS) hace una distinción entre deportes y disciplinas. Un deporte, en términos de los Juegos Panamericanos, es un solo o grupo de disciplinas representado por un órgano de gobierno internacional, a saber, una Federación Internacional.

Programa actual de los Juegos Panamericanos 
Los siguientes deportes (o disciplinas de un deporte) conforman el programa oficial de los Juegos Panamericanos. Las cifras en cada celda indican el número de eventos para cada deporte disputado en los respectivos Juegos; Una punto (•) denota que el deporte / disciplina estaba programado para ser competido, pero no se llevó a cabo por falta de entradas.

Ocho de los 36 deportes (acuáticos, piragüismo, ciclismo, fútbol, gimnasia, voleibol, ecuestre) constan de múltiples disciplinas. Las disciplinas del mismo deporte se agrupan bajo el mismo título.

Los siguientes deportes han sido disputados en los Juegos Panamericanos: